Джефри Ръш () е австралийски актьор, един от само 20 души в света, които притежават „Тройната корона“: „Оскар“, „Тони“ и „Еми“.  Той също така има и два „Златни глобуса“. Едни от най-известните му филми са „Блясък“ (1996) и ролята на Хектор Барбоса в Петлогията „Карибски пирати“. Има три награди на „Гилдията на актьорите“. Женен е и има дъщеря Анджелика и син Джеймс.

В последно време се занимава с каузи насочени към съхраняване на архитектурни паметници.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Австралийски актьори и актриси
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Носители на награда Еми
Носители на награда BAFTA